Goldener Pflug steht für:
 Künstlerhaus Goldener Pflug, Halle (Saale)
 Goldener Pflug (Köln), Restaurant, unter Herbert Schönberner von 1982 bis 1987 mit drei Michelinsternen ausgezeichnet
 Goldener Pflug von Hohenheim, Präsent der württembergischen Untertanen 1841 an ihren Herrscher Wilhelm I.